Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Roger Federer per 6-3, 65-7, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Andy Murray (semifinale)
  Kei Nishikori (quarto turno)
  Milos Raonic (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Feliciano López (quarti di finale) 
  Gilles Simon (quarto turno)
  Ernests Gulbis (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Tommy Robredo (quarto turno)

  John Isner (quarto turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Guillermo García-López (secondo turno)
  Leonardo Mayer (ritirato)
  Julien Benneteau (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  Lukáš Rosol (quarto turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno) 
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Bernard Tomić (quarti di finale, ritirato)
  Gilles Müller (secondo turno)

Qualificati 

  Michael Berrer (terzo turno) 
  Alex Bolt (primo turno)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)
  James Duckworth (secondo turno)

  Victor Hănescu (secondo turno)
  Filip Krajinović (primo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Dennis Novikov (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
<li>  Miša Zverev (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Gimeno-Traver (secondo turno)

Wildcard 

  Thanasi Kokkinakis (quarto turno)
  Austin Krajicek (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Ryan Harrison (secondo turno)
<li>  Tim Smyczek (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2015
ATP World Tour 2015